Distelberger ist der Familienname folgender Personen: 

 Dominik Distelberger (* 1990), österreichischer Leichtathlet
 Rudolf Distelberger (1937–2011), österreichischer Kunsthistoriker
 Teresa Distelberger, österreichische Regisseurin

Siehe auch:
 Distelberg